Mausbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:
 Mausbach (Freudenberg), Stadtteil von Freudenberg (Siegerland), Kreis Siegen-Wittgenstein
 Mausbach (Nideggen), Wohnplatz im Stadtteil Schmidt von Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Mausbach (Stolberg), Stadtteil von Stolberg, Städteregion Aachen

Fließgewässer:
 Mausbach (Albach), linker Zufluss des Albachs in Tawern, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Mausbach, in der Gewässerstationierung Name für Ober- und Mittellauf der Plitterschen bei Mausbach (s. o.), Stadt Freudenberg (Siegerland), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Mausbach (Bischofswieser Ache), linker Oberlauf der Bischofswieser Ache oder Bischofswiesener Ache bis kurz vor Winkl, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mausbach (Große Dhünn), linker Zufluss der Großen Dhünn bei der Neumühle von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mausbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbaches im Westerwald bei Seck, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mausbach (Lametbach), linker Zufluss des Lametbachs vor Gemünden Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mausbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars nahe der Abtei Neuburg, kreisfreies Heidelberg, Baden-Württemberg
 Mausbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs bei Elm (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Mausbach (Vichtbach), rechter Zufluss des Vichtbachs in Vicht (Stolberg), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Bergwerk:
 Bergwerk Mausbach ehemaliges Manganerzbergwerk bei Ziegelhausen im kreisfreien Heidelberg, Baden-Württemberg

Mausbach ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Mausbach (* 1944), deutscher Stadtplaner
 Hans Mausbach (1936–2022), deutscher Chirurg
 Joseph Mausbach (1861–1931), deutscher Theologe und Politiker
 Wilfried Mausbach (* 1964), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Mäusbach
 Mäusebach
 Mausgraben